Cologne – Francja
 Cologne – Włochy
 Cologne – USA